Терминалия Фердинанда, или  () — дерево семейства Комбретовые, произрастающее в тропических лесах Северо-Западной Австралии.

Биологическое описание 
Стройное, средних размеров, листопадное дерево высотой до 30 м с серой чешуйчатой корой и бледно-зелёной листвой. Цветки маленькие сливочно-белые, расцветают с сентября по декабрь. Плоды желтовато-зелёные овальные, 2 см длиной и 1 см шириной, созревают начиная с марта. Внутри они содержат по одному семени.

Использование 
Мякоть плодов издревле употреблялась австралийскими аборигенами в пищу. Всемирную известность Слива какаду получила после того, как выяснилось, что её плоды являются самыми богатыми природными источниками витаминов, в 100 г сливы может быть до 5300 мг витамина C (при суточной потребности человека 70-100 мг). Его там оказалось значительно больше, чем у занимающей второе место Мирциарии сомнительной и в 50 раз больше, чем в апельсинах.

Примечания

Ссылки 
 Description and picture
 Account of eating the fruit in the wild
 Use in Health food market (pdf)

Комбретовые
Фрукты
Флора Австралии
Эндемики Австралии